Quinton Howden (né le  à Winnipeg dans la province du Manitoba) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 2008, il débute dans la LHOu avec les Warriors de Moose Jaw. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au premier tour, à la  au total par les Panthers de la Floride. Il participe avec l'équipe LHOu à la Super Serie Subway en 2009 et 2010. Il passe professionnel en 2012 avec le Rampage de San Antonio club ferme des Panthers dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Panthers face aux Flyers de Philadelphie.

Le , après ne pas avoir reçu d'offre qualificative des Panthers, il teste le marché des agents libres et s'entend pour une saison avec les Jets de Winnipeg. 

Le , il rejoint les Brûleurs de Loups de Grenoble. Le 29 janvier 2023, il remporte la Coupe de France à l'Accor Aréna à Paris.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Warriors de Moose Jaw|| LHOu|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Warriors de Moose Jaw|| LHOu|| 62|| 13|| 17|| 30|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Warriors de Moose Jaw|| LHOu|| 65|| 28|| 37|| 65|| 44|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Warriors de Moose Jaw|| LHOu|| 60|| 40|| 39|| 79|| 43|| 6|| 5|| 2|| 7|| 2
|-
| 2011-2012|| Warriors de Moose Jaw|| LHOu|| 52|| 30|| 32|| 65|| 16|| 14|| 5|| 10|| 15|| 6
|-
| 2011-2012|| Rampage de San Antonio || LAH || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH || 57 || 13 || 17 || 30 || 24 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Panthers de la Floride || LNH || 18 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH || 59|| 10|| 17|| 27|| 26||- || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Panthers de la Floride || LNH|| 16|| 4|| 2|| 6|| 10||- || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Rampage de San Antonio || LAH || 73|| 22|| 25|| 47|| 66|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Panthers de la Floride || LNH || 58 || 6 || 5 || 11 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Moose du Manitoba || LAH || 58 || 13 || 11 || 24 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 56 ||17 || 15 || 32 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Minsk || KHL || 58||12 || 16 || 28 ||24 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 36|| 7|| 6 || 13 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HK Vitiaz || KHL ||19 || 4 || 3 || 7 || 4 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2020-2021|| Malmö Redhawks || SHL || 11|| 0|| 3 || 3 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Kölner Haie|| DEL || 45|| 7|| 11|| 18|| 20|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023|| Jukurit Mikkeli || DEL || 10|| 0|| 1|| 1|| 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023|| Brûleurs de Loups de Grenoble || SLM || || || || || || 

| 97 || 10 || 7 || 17 || 30 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2010 || align=left| Canada U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6 || 4 || 2 || 6 || 4|| +9 || align="left"| place
|-
| 2011 || align=left| Canada U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 3|| 5|| 4|| +6|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2012 || align=left| Canada U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 3|| 6|| 2|| +4||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || +3 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en janvier 1992
Naissance à Winnipeg
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du Grenoble métropole hockey 38